Příjmení Tomlinson nese více různých osobností:

 Chris Tomlinson (* 1981) – britský atlet
 Louis Tomlinson (* 1991) – anglický zpěvák, skladatel a herec
 Ray Tomlinson (1941–2016) – americký počítačový programátor